Ви́тольд Фри́ман (, 20 августа 1889, Конин — 22 марта 1977, Ляски) — польский пианист, композитор, дирижёр и педагог.

Биография 
Начальное музыкальное образование получил у Павла Ромашки (фортепиано) и Марка Завирского (теория). Затем, до 1909 года, учился в Варшавском институте музыки у Зыгмунта Носковского, Романа Статковского (композиция и оркестровка), Александра Михаловского (фортепиано) и, вероятно, . В 1909—1913 годах жил в Лейпцигеи Майнингене, где учился у Макса Регера (композиция) и Йозефа Пембаура (младшего) (фортепиано). Путь Фримана как пианиста, начавшийся удачным выступлением в 1914 году, был прерван войной, и он смог возобновить концертную деятельность только в 1921 году, во Львове, куда приехал по рекомендации Адольфа Хыбиньского.

До 1929 преподавал по классу фортепиано во Львовской консерватории Польского музыкального общества. К этому времени он становится известен и как композитор, прежде всего благодаря песням (их любила включать в программы своих выступлений в том числе Ада Сари) и произведениям для фортепиано, которые сам часто исполнял на концертах.

В 1929 году Фриман перебрался в Катовице, где его стараниями была открыта , которой он руководил до 1934 года. При ней же по инициативе Фримана была создана единственная в Польше Военная школа музыки ().

В 1933 году он переехал в Варшаву, где работал на Польском радио, сначала как «контролёр музыки» (), затем как «референт классической музыки» ().

Во время немецкой оккупации принимал участие в тайных концертах.

С 1946 года в течение 17 лет работал хоровым дирижёром и преподавателем фортепиано на заводе для слепых в Лясках, где остался жить и после выхода на пенсию.

Награды 
 Золотой Крест Заслуги — дважды (1938, 1958)
 Орден Возрождения Польши (1960)
 Медаль папы Павла VI
 Орден Министерства культуры и искусства II степени (1963), за фортепианные и вокальные сочинения
 Почётный гражданин города Конин (май 1972)

Сочинения 
Композиторское наследие Фримана огромно: ему принадлежит более 350 сочинений (опусов). До конца жизни он придерживался традиций позднего романтизма, поэтому его музыка стоит особняком от основных направлений академической музыки XX века.

Сценические сочинения 
 «Гевонт» (Giewont), опера (1934)
 «Каин» (Kain), опера (1952)
 «Кася» (Kasia), опера-сказка (baśń operowa; 1955)
 «Василиск», варшавская легенда (Bazyliszek: legenda warszawska), водевиль (1958)

Вокальные сочинения 
 Псалом VIII для солистов, хора и оркестра; слова Яна Кохановского (1910)
 Псалом XXX для солистов, хора и оркестра; слова Яна Кохановского (1921)
 Псалом XC для хора; слова Яна Кохановского (1922)
 «Подгаляньская сюита» (Suita podhalańska) для баритона соло и струнного оркестра (1946/1950)
 «Польская народная мистерия» (Polskie misterium ludowe) для солистов, смешанного хора и фортепиано; слова Марии Конопницкой (1946)
 4 «Мазовецких сюиты» (4 suity mazowieckie) для солистов, смешанного хора и оркестра (1948-51)
 «Из Варшавы» (Spod Warszawy) для солиста, смешанного хора и оркестра (1949)
 «Тень Шопена» (Cień Chopina) для баритона, фортепиано и оркестра; слова Казимежа Пшермы-Тетмайра (1949)
 «Мазовецкая рапсодия» (Rapsod mazowiecki) для солиста, смешанного хора и оркестра (1950)
 «Pacem in terris» () для смешанного хора и оркестра (1963)
 «Чудны очи» (Cudne oczy), вторая версия, для сопрано (или тенора) и оркестра (1967)
 Литания о единении христиан (Litania o zjednoczenie chrześcijan) для смешанного хора и оркестра (1969)
 Литания о единении человечества (Litania o zjednoczenie ludzkości) для сопрано, тенора, баритона и баса, женского, мужского и смешанного хоров и оркестра (1969)
 «Чудны очи» (Cudne oczy), третья версия, для сопрано (или тенора) и оркестра (1970)
 «Ровный шаг» (Równy krok) для смешанного хора и оркестра (1971)
 «Песенка о Конине» (Piosenka o Koninie) для смешанного хора a cappella (1971)
 «Дидахе» (Didache) для хора и фортепиано (1974)
 «Гимн для Польши» (Hymn dla Polski) для хора и фортепиано (1976)

Сочинения для оркестра 
 «Конрад Валленрод» (Konrad Wallenrod), симфоническая поэма (1908)
 «Инвокация» (Inwokacja) для 12 духовых инструментов и литавр (1926)
 Похоронный марш (1928)
 Симфония № 1 «Славянская» (Słowiańska; 1948)
 Симфония № 2 «Мазовецкая симфониетта» (Sinfonietta Mazowiecka; 1950)
 2 «Крестьянских сюиты» (2 suity chłopskie; 1952)
 Симфония № 3 (1953)
 «Мазовецкая сюита» (Suita mazowiecka; 1956)

Концерты и концертные пьесы 
 Фортепианный концерт № 1 «Концерт-фантазия» (Koncert-fantazja; 1913)
 «Тень Шопена» (Cień Chopina), фантазия для фортепиано с оркестром (1937)
 Виолончельный концерт (1950)
 Фортепианный концерт № 2 (1951)
 Фортепианный концерт № 3 (1952)
 Альтовый концерт № 1, соч. 175 (1952)
 Скрипичный концерт (1954)
 Фортепианный концерт № 4 (1956)
 Концерт для кларнета с оркестром № 1 (1960)
 Гобойный концерт Concerto lirico(; 1961)
 Концерт для кларнета с оркестром № 2 (1961)
 Концерт для сопрано с оркестром (1961)
 Концерт для двух фортепиано соло (1962)
 Фортепианный концерт № 5 Concerto impetuoso (; 1963)
 Флейтовый концерт (1963)
 Фаготовый концерт (1963)
 Концертино для двух фортепиано соло (1963)
 Концерт для тенорового тромбона с оркестром № 1 Concerto eroico (; 1966)
 Концерт для валторны in F с оркестром (1966-68)
 Концерт для трубы с оркестром (1967)
 Альтовый концерт № 2, для альта, струнного оркестра, литавр и тарелок (1968)
 Концерт для двух фаготов с оркестром (1968)
 Концерт для тенорового тромбона с оркестром № 2 (1969)
 Концерт для басового тромбона с оркестром (1969-70)
 Концерт для контрабаса с оркестром, соч. 329 (1970)
 «Четыре рыцарских песни» (Cztery pieśni rycerskie), концертино для альта и арфы с флейтой, гобоем, кларнетом, 2 фаготами, контрафаготом и ударными (1970)
 «Польские танцы» (Tańce polskie) для кларнета с оркестром (1975)

Сочинения для камерно-инструментального ансамбля 
 Скрипичная соната № 1 «Польская» (Sonata polska; 1912)
 Элегия для виолончели и фортепиано (1913)
 Ноктюрн для скрипки и фортепиано (1921)
 Романс для скрипки и фортепиано (1922)
 «Восточная повесть» (Opowieść wschodnia) для гобоя, скрипки, виолончели и фортепиано (1931)
 Струнный квартет № 1 «Силезская рапсодия» (Rapsod śląski; 1932)
 Прелюдия для виолончели и фортепиано (1933)
 «Четыре рыцарских песни» (4 pieśni rycerskie), сюита для альта и арфы или фортепиано (1935)
 Suita antica () для скрипки и фортепиано (1935)
 Альтовая соната (1935)
 Мазурка для скрипки и фортепиано (1939)
 Оберек для скрипки и фортепиано (1939)
 3 пьесы для альта и фортепиано (1940-47)
 Струнный квартет № 2 (1942)
 Фортепианный квинтет № 1, с кларентом (1943)
 Скрипичная соната № 2 (1947)
 2 романса для скрипки и фортепиано (1947)
 Соната для кларнета и фортепиано № 1 Quasi una sonata (; 1949)
 «Польская сюита» (Polska suita) для скрипки и фортепиано (1950)
 Струнный квартет № 3 (1953)
 Духовое трио (1953)
 Сюита для кларнета и фортепиано (1953)
 Фортепианный квинтет № 2 (1954)
 Фортепианный квартет (1954)
 Прелюдия g-moll для скрипки и фортепиано (1954)
 Соната для кларнета и фортепиано № 2 (1959)
 Соната для кларнета и фортепиано № 3 Romantica (; 1959)
 «Польская сюита» (Polska suita) для флейты и фортепиано (1964)
 3 мазурки для скрипки и фортепиано (1954)
 Импровизация для тенорового тромбона (1966)
 «Силезский танец» (Taniec śląski) для скрипки и фортепиано (1967)
 «Созерцательная сюита № 1» (I Suita kontemplacyjna) для тромбона и фортепиано (1968)
 «Величественный полонез» (Polonez majestatyczny) для тубы и фортепиано (1969)
 Danse a l’antique () для флейты и фортепиано (1970)
 «Мысли» (Myśli) для скрипки и фортепиано (1971)
 Хорал для 4 тромбонов (1972)
 Сюита для 4 тромбонов и большого барабана (1972)
 Импровизация и полонез для кларнета и фортепиано (1973)
 Ноктюрн G-dur для виолончели и фортепиано (1974)
 Andante molto для кларнета и фортепиано (1974)
 Мазурка g-moll для альта и фортепиано (1975)
 Сюита для 4 тромбонов (1976)
 2 пьесы для 3 тромбонов (1976)
 «Когда утром поднимается заря» (Kiedy ranne wstają zorze) для 2 кларнетов, 2 фаготов, контрафагота, литавр и тарелок (1976)
 Дуэт-романс (Duet-romanza) для 2 тромбонов (1976).

Сочинения для фортепиано 
 «Грустная повесть» (Smutna opowieść; 1910)
 «Старосветская сюита» (Suita staroświecka; 1927)
 Этюд в секундах, соч. 53 (1928)
 «Морская повесть» (Opowieść morska; 1943)
 Интродукция и баллада (1948)
 18 миниатюр, соч. 154 (1950)
 50 двухголосных миниатюр (50 miniatur dwugłosowych; 1966)
 50 романтических пьес: прелюдии, мазурки (50 utworów romantycznych: preludia, mazurki; 1966)
 Quasi Notturno (; 1969)
 «Трагическая прелюдия» (Preludium tragiczne; 1969)
 Романс и Vita [?] dolorosa (; 1975)
 «Очень грустные мысли» (Pensées tres tristet [?]; 1976)
 Мазурки, более 160
 Прелюдии, более 180

Сочинения для органа 
 Музыка для святой мессы (Muzyka w czasie Mszy świętej; 1944)

Песни для голоса с фортепиано 
 «Ангел» (Anioł), слова Михаила Юрьевича Лермонтова (1909)
 «Молитва» (Modlitwa), слова Леопольда Стаффа (1913)
 «Черкесская песня» (Pieśń czerkieska), слова Михаила Юрьевича Лермонтова (1922)
 «Победа» (Zwycięstwo), слова Рабиндраната Тагора (1925)
 «Чудны очи» (Cudne oczy), слова Казимежа Пшермы-Тетмайра (1928)
 «Pamiętam ciche, jasne, złote dnie…» (), слова Казимежа Пшермы-Тетмайра (1928)
 «Майская ночь» (Noc majowa), слова Казимежа Пшермы-Тетмайра (1928)
 «Осенняя песня» (Chanson d’automne), слова Поля Верлена (1933)
 «Чудны очи» (Cudne oczy), первая версия (1967)
 «Звезды в твоих волосах» (Gwiazdy w twych włosach; 1969)
 «Через джунгли и леса» (Przez dżungle i puszcze; 1969)
 «Два» (Dwa; 1969)

Ссылки 
  Elżbieta Szczepańska-Malinowska. Статья в Музыкальной энциклопедии PWM
  Marta Kotas. Статья о Витольде Фримане
  Małgorzata Kosińska. Статья о Витольде Фримане
 Исполнение концерта для тенорового тромбона с оркестром № 2

Примечания 

Композиторы Польши XX века